Annika Beck era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Barbora Štefková.

In finale Océane Dodin ha sconfitto Lauren Davis con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Annika Beck (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Julia Görges (primo turno)

 Naomi Broady (primo turno)
 Mona Barthel (primo turno)
 Evgenija Rodina (secondo turno)
 Samantha Crawford (secondo turno)

Wild card 

  Françoise Abanda (secondo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)

 Carol Zhao (primo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis (finale)
  Amandine Hesse (primo turno)
  Barbora Krejčíková (primo turno)

  Danielle Lao (secondo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)
  Tereza Martincová (semifinale)

Lucky loser 
  Barbora Štefková (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2016
WTA Tour 2016